Relação de emprego
Ford Cargo - modelo automotor
Cargo (álbum) - do grupo Men at Work

Desambiguação